Nella lista dei brani dell'Eurovision Song Contest si trovano i nomi dei 1603 brani musicali che hanno partecipato alla manifestazione musicale europea più longeva al mondo.

Brani

Brani ritirati o squalificati 
In questa lista si trovano i nomi dei brani musicali che inizialmente dovevano prendere parte alla manifestazione musicale, ma che per vari motivi non lo fecero.

Brani non qualificati 
Prima dell'istituzione delle semifinali nel 2004, durante le edizioni del 1993 e 1996 ci sono stati dei round di qualificazione. Nel 1993, si è svolto il Kvalifikacija za Millstreet che ha permesso a tre nazioni di debuttare al contest. Mentre nel 1996, ci fu una preselezione basata sulle registrazioni audio dei brani proposti.

A differenza delle semifinali, dove i paesi non finalisti vengono citati come partecipanti alla manifestazione, sul sito ufficiale dell'evento queste preselezioni non vengo calcolate come un'effettiva partecipazione.

Note 

Eurovision Song Contest
Liste di brani musicali